Carreira ist der Name folgender Orte

in Portugal:
 Carreira (Barcelos), Ort und ehemalige Gemeinde im Concelho de Barcelos
 Carreira (Leiria), Ort und ehemalige Gemeinde im Concelho de Leiria
 Carreira (Santo Tirso), Ort und ehemalige Gemeinde im Concelho de Santo Tirso
 Carreira (Vila Nova de Famalicão), Ort und ehemalige Gemeinde im Concelho de Vila Nova de Famalicão

in Spanien:
 Carreira (Ribeira), Ortsteil von Ribeira, Galicien

Carreira ist der Familienname folgender Personen:
 António Carreira (1525–1592), portugiesischer Organist und Komponist
 David Carreira (* 1991), portugiesischer Schauspieler und Popsänger
 Erick M. Carreira (* 1963), Chemiker und Hochschullehrer
 Joaquim Justino Carreira (1950–2013), Bischof von Guarulhos in Brasilien
 Luís Carreira (1976–2012), portugiesischer Motorradrennfahrer
 Mickael Carreira (* 1986), portugiesischer Sänger
 Tony Carreira (* 1963), portugiesischer Sänger

Siehe auch:
 Carrera